James Allen kan syfta på:

James Allen, född 1734, död 1804, en engelsk frikyrkopredikant och psalmförfattare.
James Allen, född 1912, död 1978, en amerikansk senator som representerade delstaten Alabama.